35-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 20 ноября 1982 года по 18 марта 1983 года.

В высшей лиге играли 14 команд. Сыграно 182 матча, в них забит 1381 мяч.

Чемпионом СССР в четвёртый раз подряд стала команда «Енисей» (Красноярск).

Высшая лига 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

 «Енисей» (Красноярск) (21 игрок): Михаил Лещинский (22), Сергей Шилов (26) — Игорь Бондаренко (24; 1), Вячеслав Девянин (18; 1), Василий Першин (21; 0), Виталий Савлук (25; 0), Юрий Третьяков (25; 0), Виктор Шакалин (26; 4), Сергей Кухтинов (16; 2), Юрий Лахонин (26; 4), Юрий Першин (26; 2), Евгений Фирсов (26; 1), Виталий Ануфриенко (26; 29), Юрий Иванов (23; 6), Сергей Ломанов-ст. (26; 62), Владимир Митрюшкин (26; 19), Андрей Пашкин (25; 48). В составе команды также выступали Александр Фондов (5; 0), Юрий Кириллов (6; 1), Сергей Корешников (8; 0), Сергей Политов (3; 0).
 «Зоркий» (Красногорск) (18 игроков): Андрей Герасимов (8), Александр Теняков (24) — Владимир Баранов (21; 3), Николай Горелов (12; 0), Михаил Курыгин (25; 0), Сергей Першин (14; 0), Леонид Лобачёв (24; 9), Вячеслав Панёв (23; 0), Николай Соловьёв (26; 0), Ирик Фасхутдинов (26; 4), Александр Караблин (25; 7), Михаил Климов (20; 1), Олег Корпалёв (23; 34), Сергей Майборода (25; 7), Юрий Петров (26; 25), Игорь Соберзянов (26; 11). В составе команды также выступали Валерий Бочков (8; 2), Юрий Волков (4; 0).
 «Динамо» (Алма-Ата) (18 игроков): Александр Лапотко (26), Аркадий Ляпин (19) — Владимир Алексеев (25; 0), Владимир Набер (25; 3), Александр Осокин (26; 9), Юрий Почкунов (21; 0), Юрий Чурсин (24; 2), Владимир Леванов (23; 0), Сергей Смольников (17; 2), Валерий Сухоруков (18; 2), Игорь Фаттахов (16; 0), Николай Шмик (21; 0), Евгений Агуреев (26; 61), Вячеслав Горчаков (24; 5), Александр Ионкин (26; 14), Марсель Кикбаев (14; 2), Валерий Савин (26; 26), Виктор Фёдоров (22; 3), Борис Чехлыстов (25; 2).
 СКА (Свердловск) (21 игрок): Сергей Ляхов (23), Валерий Попков (18) — Юрий Алексеев (24; 1), Александр Артемьев (25; 3), Сергей Бутаков (23; 9), Евгений Великанов (24; 3), Леонид Вострецов (24; 6), Вадим Гришпун (25; 0), Александр Епифанов (24; 0), Александр Ермолаев (25; 25), Леонид Жаров (23; 3), Владимир Коваль (26; 1), Сергей Наумов (26; 6), Сергей Пискунов (25; 18), Владислав Самородов (25; 0), Александр Сивков (25; 21), Сергей Шкляев (1; 0), Валерий Эйхвальд (26; 15). В команде также выступали Владимир Нючев (2; 0), Олег Полев (1; 0) и вратарь Александр Шестаков (1).
 «Старт» (Нижний Новгород) (17 игроков): Николай Домненков, Александр Кадышев, Александр Окулов — Сергей Гладких (1), Евгений Горячев (3), Алексей Дьяков (14), Геннадий Ионов, Владимир Коровин (4), Вячеслав Крыгин (8), Владимир Куликов (2), Сергей Максименко (33), Валерий Осипов, Валерий Привалов (10), Виктор Пугачёв (1), Александр Рычагов (1), Владимир Салеев (8), Олег Шестеров.
 СКА (Хабаровск) (18 игроков): Сергей Бурдюхов (9), Сергей Лазарев (19), Владимир Огнев (15) — Виктор Булдыгин (13;8), Александр Волков (26;0), Юрий Горностаев (21;5), Сергей Данилов (22;2), Виктор Ковалёв (26;27), Александр Леонов (18;0), Николай Паздников (25;8), Александр Першин (24;16), Вячеслав Саломатов (25;2), Сергей Слепов (13;8), Сергей Тисленко (24;1), Юрий Тишин (16;6), Валерий Чухлов (26;30), Евгений Шестаков (21;0), Сергей Янина (20;0).
 «Вымпел» (Калининград Московской области) (20 игроков): Владимир Болденко (17), Алексей Кичигин (25) − Сергей Виноградов (26; 4), Юрий Волоснов (21; 0), Михаил Вороцков (22; 0), Олег Грибов (26; 3), Валерий Ильин (26; 0), Михаил Калинин (26; 0), Андрей Кукушкин (24; 9), Геннадий Любченко (20; 3), Павел Матвеев (23; 2), Сергей Митин (22; 0), Расик Мухаметзянов (26; 5), Анатолий Попов (22; 23), Николай Семёнычев (26; 0), Владимир Солодов (19; 9), Валентин Челноков (26; 22). В команде также выступали Сергей Баранников (9; 1), Алексей Ерошин (1; 0) и Н. Хасьянов (12; 0).
 «Локомотив» (Иркутск) (21 игрок): Леонид Князьков (23), Владимир Крюков (24), Сергей Иванович Лазарев (25) — Евгений Данилов (18; 1), Виктор Девятых (25; 0), Николай Ельчанинов (2; 2), Игорь Иванов (8; 1), Александр Клементьев (26; 7), Владимир Корытин (8; 6), Александр Малетин (26; 11), Владимир Петров (26; 12), Виталий Похоев (18; 0), Вадим Семёнов (8; 0), Сергей Семёнов (20; 7), Пётр Трифонов (26; 0), Валерий Фофанов (8; 0), Сергей Черняев (18; 0), Салават Шамсутдинов (26; 5), Виктор Шаров (26; 19), Михаил Швецов (26; 14), Александр Шишкин (25; 11).
 «Родина» (Киров) (19 игроков): Юрий Бушуев (2), Вячеслав Зяблицев (18), Геннадий Михеев (22) − Сергей Агалаков (25; 6), Александр Добрых (1; 0), Юрий Игнатьев (25; 14), Сергей Кислицин (26; 6), Владимир Кузьмин (26; 2), Владимир Куимов (23; 0), Валерий Куковякин (24; 14), Юрий Марущак (26; 0), Геннадий Патрушев (23; 4), Виктор Перевозчиков (26; 0), Владимир Пунгин (26; 12), Александр Раков (21; 0), Владимир Стариков (25; 41), Олег Филимонов (26; 1), Сергей Александрович Фоминых (23; 2), Геннадий Хлебников (24; 0).
 «Водник» (Архангельск) (21 игрок): Сергей Драчёв (13), Александр Лебедев (25) — Алексей Аршинов (20; 0), Вячеслав Иевлев (26; 3), Анатолий Илясов (23; 0), Иван Калинин (26; 0), Игорь Крапивин (20; 0), Игорь Кузнецов (19; 0), Василий Митрофанов (26; 9), Виктор Митрофанов (26; 3), Андрей Панин (24; 20), Виталий Петровский (26; 4), Сергей Попов (26; 2), Александр Романюк (26; 1), Вячеслав Серов (23; 17), Александр Шкаев (24; 21). В составе команды также выступали Олег Батов (11; 0), Александр Воюшин (5; 1), Игорь Гапанович (2; 1), Юрий Зайцев (8; 0) и Александр Скирденко (8; 0).
 «Динамо» (Москва) (19 игроков): Сергей Дрогайкин (12; −32), Геннадий Шишков (21; −68) — Евгений Горбачёв (24; 1), Александр Дудин (26; 9), Андрей Ефремов (25; 3), Сергей Зимин (23; 0), Сергей Корнеев (25; 11), Сергей Назарчук (18; 2), Андрей Нуждинов (19; 0), Алексей Оськин (24; 1), Владимир Плавунов (26; 6), Максим Потешкин (13; 0), Николай Усольцев (26; 13), Владимир Харёв (25; 0), Александр Цыганов (26; 31). В составе команды также выступали Александр Гуляев (5; 0), Игорь Звонарёв (9; 0), Владимир Климов (1; 0) и Леонид Малахов (3; 0).
 «Кузбасс» (Кемерово) (19 игроков): Александр Господчиков, Николай Никонов — Владимир Бахаев (8), Сергей Береснев, Вадим Гордеев, Виктор Давыдов, Сергей Кондрашов (44), Сергей Лихачёв (2), Владимир Масленников (2), Сергей Мяус (3), Юрий Никитин (14), Александр Опарин, Андрей Пфейф, Валерий Рябченко, Валерий Тараканов, Игорь Тараканов (4), Валерий Фридрих, Александр Хрисоненко (11), Григорий Шипилов (1).
 «Уральский трубник» (Первоуральск) (25 игроков): Геннадий Михайловских, Сергей Сотин, Владимир Чермных − Валерий Бубнов, Владимир Волков, Вадим Давыдов (17), Александр Дубов, Андрей Зоричев, Александр Криушенков (1), Анатолий Кузнецов (1), Юрий Лубов (1), Александр Мальцев (21), Владимир Матвеев, Владимир Мозговой (1), Владимир Отт, Игорь Порошин, Алексей Разуваев (5), Дмитрий Репях (10), Андрей Рябков, Сергей Титлин (2), Сергей Топычканов (1), Юрий Трофимов (1), Раип Фасхутдинов, Валерий Чекасин, Юрий Черных (1).
 «Волга» (Ульяновск) (21 игрок): Андрей Грехов (26), Владимир Мастрюков (10), Олег Шубин (14) − Николай Афанасенко (26; 41), Андрей Ахметьев (24; 5), Владимир Бурханов (14; 3), Сергей Евдокимов (26; 0), Евгений Землянов (26; 1), Владимир Иванов (23; 0), Владимир Кузьмин (26; 5), Виктор Ляшко (22; 1), Владимир Медведский (25; 2), Александр Некрасов (19; 0), Игорь Прахт (21; 0), Андрей Савосин (23; 6), Владимир Терехов (26; 3), Фёдор Тонеев (24; 2), Андрей Царапкин (20; 0). В команде также выступали Андрей Крайнов (2; 0), Сергей Мясоедов (4; 0) и Ирек Хасиатуллин (9; 0).

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов-ст. «Енисей» (Красноярск) — 62 мяча.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 20 ноября 1982 по 5 марта 1983 года. На предварительном этапе 32 команды, разбитые на четыре подгруппы, оспаривали по две путёвки от каждой подгруппы в финальную часть.

Первая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результаты матчей «Хромпик» (Первоуральск) − «Кировец» (Уфа) требуют уточнения (в каком-то из этих матчей команде «Хромпик» записан один лишний мяч). Эти матчи выделены курсивом. В скобках приведены данные по разнице забитых и пропущенных мячей из энциклопедии, а без скобок данные, полученные при суммировании ячеек.

Третья подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвёртая подгруппа 

Таблица составлена по энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результат матча «Локомотив» (Уссурийск) − «Юность» (Шелехов), приведённый в энциклопедии «Хоккей с мячом» как 3:4, следует читать 5:4 (отмечен *). Результат матча «Смена» Комсомольск-на-Амуре) − «Локомотив» (Могоча), приведённый в энциклопедии «Хоккей с мячом» как 4:3, следует читать 5:3 (отмечен *).

Финал 

Прошёл в Сыктывкаре.

 «Юность» (Омск) (20 игроков): Александр Мальцев, А. Романов, Р. Мирхайдаров, Владислав Нужный − Тимофей Андреев (15), Владимир Зенков (29), Александр Кармацких (2), Андрей Кобелев (47), Юрий Самсонов (4), Михаил Черномазов (11), Виктор Екимов, Сергей Батманов (4), Игорь Листопад (6), Сергей Удод (63), Валерий Хлопин (14), Юрий Полстянов (5), Виктор Мирошниченко (26), Владимир Костюк (1), Д. Байталипов, И. Гущин (1). Гглавный тренер − А. Н. Лысенко.
 «Строитель» (Сыктывкар) (18 игроков): Виктор Гамаюнов, Сергей Морозов — Алексей Другов (8), Владимир Марков (37), Александр Михайлов (3), Борис Норкин (19), Андрей Палев (1), Александр Пасынков (27), Михаил Кинев(1), Лев Холопов (14), Сергей Белоусов (15), Эдуард Бай (7), Андрей Жигулин (7), Рафик Мухометзянов(5), Игорь Глубоков (4), Александр Ларионов (5), В. Леготин, В. Савин, А. Пестов. Главный тренер − В. В. Янко.
 Право выступать в высшей лиге завоевали «Юность» (Омск) и «Строитель» (Сыктывкар).

Вторая группа класса «А» 

Соревнования прошли с 4 декабря 1982 по 8 февраля 1983 года. На предварительном этапе 36 команд, разбитые на шесть групп, определили победителей. В 5 и 6 группах команды играли в 4 круга с разъездами, в остальных − в один круг в одном городе. В финальном турнире участвовали победители групп, которые определили победителя второй группы класса «А» и обладателя путёвки в первую группу.
 Первая зона. (Усть-Илимск), Иркутская область. Победитель «Строитель» (Усть-Илимск).
 Вторая зона. (Омск). Победитель «Рубин» (Омск).
 Третья зона. (Киров). Победитель «Прогресс» (Киров).
 Четвёртая зона. (Архангельск). Победитель «Вымпел»-2 (Калининград).
 Пятая зона. Победитель «Труд» (Куйбышев).
 Шестая зона. Победитель «Дизельаппвратура» (Ярославль).

Финальный турнир второй группы класса «А» 

В финальном турнире должны были участвовать победители групп, однако «Вымпел»-2 отказался от участия. Остальные команды и включённые дополнительно «Автомобилист» (Брежнев) и «Восход» (Новоалтайск) вели спор за одно место в первой лиге. Заключительный этап соревнований состоялся в Брежневе, Татарская АССР.

За 1-4 места

 Матчи состоялись в рамках предварительных турниров.

 «Прогресс» (Киров): Ю. Глотов, В. Урванцев — В. Баранов (24), Е. Валов, В. Варблане (16), Ю. Вшивцев (6), В. Калачак (4), Б. Колупаев (8), В. Колупаев (8), А. Марихин, С. Пестов (18), В. Розов (4), В. Слобожанинов (16), А. Колодкин (2), С. Дементьев, А. Дубровин, А. Кожин. Главный тренер — А. В. Скобелкин. В скобках − забитые мячи.
Право выступать в первой группе класса «А» завоевал «Прогресс» (Киров).

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1982 году
Чемпионаты СССР в 1983 году
1982 год в хоккее с мячом